ТФТ — многозначная аббревиатура:
 ТФТ — трансплантация фетальных тканей
 ТФТ — тяжелый физический труд

См. также 
 ТФТТ — теоретическая физика твердого тела
  — аббревиатура латиницей